Citrin peut signifier :
 Citrin, une couleur jaune très claire
 Quartz citrin, topaze citrin, etc. → voir Citrine
 Le citrin, un insecte lépidoptère de la famille des Pieridae, de couleur citrin
 Le Trogon citrin (Trogon citreolus), une espèce d'oiseau de la famille des Trogonidae.
 , universitaire et politologue américain, directeur de l'Institute for Governmental Studies (IGS) de l'université de Californie - Berkeley
 , romancier, auteur avec Tracy Mack de la série Les mouches de Baker Street
 la source du Citrin, une source d'eau ferrugineuse située à Saint-Rhémy-en-Bosses (vallée du Grand-Saint-Bernard).
 le col Citrin, un col des Alpes pennines à  d'altitude en vallée d'Aoste.
 le rouge citrin n° 2 ou 1-(2,5-diméthoxyphénylazo)-2-naphtol est un colorant alimentaire synthétique utilisé au Canada (N° CAS : 6358-53-8). 
 Citrin, un grapheur interactif pour Mac OS X Universal.